Andelsrörelsen kan syfta på:

Andelsrörelsen i Danmark – en gemensam beteckning för de olika ekonomiska föreningar som funnits i Danmark sedan mitten av 1800-talet, och drivs efter kooperativa andelsprinciper
Andelsrörelsen i Finland – ett samlingsnamn på de kooperativa verksamheterna i Finland